Berroeta ist der Familienname folgender Personen:

 Félix de Berroeta († 1768), spanischer Offizier und Kolonialverwalter; von 1761 bis 1762 Gouverneur von Chile
 Jorge Berroeta (* 1918), chilenischer Schwimmer
 Lidia Berroeta de Novoa (1880–??), chilenische Bildhauerin